Furlanetto, pseudonimo di Vincenzo Furlai – attore italiano
Bonaventura Furlanetto – compositore italiano
Ferruccio Furlanetto – basso italiano
Valentina Furlanetto – giornalista